Als Feierabendhaus werden bezeichnet:

 ein Veranstaltungsgebäude eines Industriebetriebs, siehe Feierabendhaus (Veranstaltungsgebäude)
 ein Gebäude in Darmstadt, siehe Feierabendhaus (Darmstadt)
 ein Gebäude in Hürth-Knapsack, siehe Feierabendhaus Knapsack
 ein Gebäude in Ludwigshafen, siehe Feierabendhaus der BASF
 ein kirchliches Altenheim, speziell auch für Diakonissen im Ruhestand
 als Feierabendheim ein sonstiges Altenheim